«Пропавший глаз» — рассказ Михаила Булгакова, входящий в цикл рассказов «Записки юного врача».

Описанная в «Пропавшем глазе» операция по поводу огнестрельного ранения действительно была произведена писателем, когда он работал земским врачом в селе Никольском Сычевского уезда Смоленской губернии.

Сюжет 

Молодой врач подводит итоги первого года своей работы в сельской больнице. Он вспоминает былую неуверенность в своем профессионализме, а затем, подсчитывая колоссальное количество принятых пациентов, оценивает приобретенный опыт. Слегка повзрослевший доктор полагает, что не встретит уже в своей практике более удивительных случаев, чем в прошедшем году. И на следующий же день видит младенца с непонятной опухолью вместо глаза. Поставить диагноз не удается, эскулап в растерянности. Болезнь в итоге излечивается сама собой: это был просто гнойник, который сам лопнул. Врач делает вывод:

Герои рассказа 
 Рассказчик, доктор 24 года
 Баба с младенцем
 Демьян Лукич, фельдшер
 Егорыч, больничный сторож
 Пелагея Ивановна, акушерка

Примечания 

Записки юного врача